La 4ª edizione della MLily Cup si sarebbe dovuta disputare nel 2019, essendo una competizione biennale, ma a causa della pandemia si è disputata anche nel corso del 2020 e del 2021, completando le semifinali a gennaio 2021.

Il nome completo della competizione in inglese è «The 4th MLILY 0 Pressure Mattress Cup World Go Open Tournament».

La finale, al meglio dei cinque incontri, è stata disputata tra due giocatori cinesi, Xie Ke 8d e Mi Yuting 9d, ed è stata vinta da Mi per 3-2 (tutte le vittorie sono state ottenute dal giocatore bianco); si è trattata della seconda vittoria per Mi, dopo quella dell'edizione 2013.

Partecipanti

Svolgimento 
Il torneo è a eliminazione diretta, partite singole fino ai quarti di finale, semifinali al meglio dei tre incontri, finale al meglio dei cinque incontri.

Collegamenti esterni 
 

MLily Cup 4